Джози Коттон —  () — американская поп певица, актриса. Родилась в 1956 году в Далласе штат Техас. Настоящее имя Джози Джонс (Josie Jones). Перебралась в конце 70-х годов в Лос-Анджелес. С помощью братьев Ларсона и Боба Пейнов начала успешную сольную карьеру. Прославилась в 1983 году поп-хитом "Johnny Are You Queer", который исполняется в фильмах "Девушка из долины" и Чудаки 2. В финале фильма "Девушка из долины" Джози Коттон исполняет несколько своих песен, играя приглашённую на школьный бал певицу. Во время съёмок фильма Коттон встречалась со снимавшимся в главной роли Николасом Кейджем. В активе Джози шесть студийных альбомов, песни из которых несколько раз попадали в чарты Биллборда. Она является соучредителем лейбла B-Girl Records. Стиль Джози отличается стилизацией под музыку 60-х годов.

Дискография

Альбомы 

 Convertible Music Elektra (1982) #147 US
 From the Hip Elektra (1984)
 Frightened by Nightingales (1993)
 Convertible Music/From the Hip (CD reissue) (2002)
 Movie Disaster Music (2006)
 Invasion of the B-Girls (2007)

Синглы 

"Johnny Are You Queer" (Bomp) (1981)
"Johnny Are You Queer" (Elektra reissue) (1982) #38 Billboard Club Play Singles
"He Could Be the One" (1982) #34 Billboard Mainstream Rock, #74 Billboard Pop Singles
"Jimmy Loves Mary-Anne" (1984)

Фильмография 

 Девушка из долины (1983)
 Бродяги (1986)